Instal·lació artística, gènere d'art contemporani on s'utilitza l'espai d'exposició per crear un ambient o una experiència global en la que intervenen diversos sentits o el cos sencer de l'espectador
 Instal·lació constructiva, xarxa o equip fix que permet el subministrament i operació dels serveis que ajuden els edificis a complir les funcions per a les quals han estat dissenyats
 Instal·lació elèctrica, circuits elèctrics destinats a un ús específic i que compten amb els equips necessaris per assegurar el correcte funcionament d'ells i els aparells elèctrics connectats a aquests
 Instal·lació videogràfica o videoinstal·lació, instal·lació basada en la difusió d'un o diversos vídeos